Солотвинська селищна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, у Тячівському районі Закарпатській області. Адміністративний центр — смт Солотвино.

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Солотвинської селищної ради і Глибокопотіцької, Нижньоапшанської та Топчинської сільських рад Тячівського району, а також Середньоводянської і Білоцерківської сільських рад Рахівського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 9 населених пунктів — 1 смт (Солотвино) і 8 сіл:
 с. Глибокий Потік
 с. Нижня Апша
 с. Пещера
 с. Подішор
 с. Топчино
 с. Середнє Водяне
 с. Добрік
 с. Біла Церква

Примітки 

 
Громади Тячівського району
засновані в Україні 2020